Os equipamentos do Sporting Clube de Portugal estão ligados à sua história e fazem parte da sua identidade, tendo sido na época de 1907-08, no início de 1908 , que o clube apresentou pela primeira vez dez camisolas de futebol, feitas em Inglaterra. Até aí eram totalmente brancas e passaram a ser bipartidas na vertical em verde e branco, com calções brancos. A conceção foi do sócio fundador Eduardo Quintela de Mendonça. Em 1915 os calções passaram a ser pretos e o equipamento ficou conhecido como "Stromp", em homenagem ao fundador Francisco Stromp.  Este uniforme fica cristalizado no artigo 41 dos Estatutos do Clube em 1920: camisola com frente e costas alternadamente partida em duas metades, uma verde outra branca, colarinho e punhos pretos, bolso preto no lado esquerdo e neste o Leão do Clube e as iniciais SCP; calção preto; meias pretas com canhão preto e verde.

Em Novembro de 1927 utilizaram-se por primeira vez as camisolas listadas, pela equipa de futebol, num jogo particular contra o Casa Pia. Apenas em Julho de 1928, aquando da viagem da equipa de futebol do clube ao Brasil foi decidido envergar estas camisolas, que já era utilizadas pela equipa de râguebi há um ano, sendo mais leves e ajustadas ao corpo. Esta mudança ocorreu na partida frente ao Fluminense Football Club no Estádio de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. No início da época de 1928-29 acabou por se tornar no equipamento mais utilizado, sendo isso mesmo refletido nos Estatutos de 1929. O equipamento Stromp passa a ser referido como alternativo e nos Estatutos de 1947 vem indicado como alternativa normal, podendo a outra alternativa ser uma camisola totalmente verde. 

As míticas camisolas listadas de verde e branco serviram para ganhar, na década de 1940 e 1950, 10 títulos de Campeão Nacional de Futebol e 5 Taças de Portugal.

A partir de 1955 aparecem regularmente os equipamentos alternativos, compostos por camisola branca e calção preto ou camisola verde e calção branco. Na época de 1998-99 os equipamentos alternativos passaram a ser concebidos com cores que não eram as clássicas do clube, neste caso o amarelo fluorescente. O equipamento Stromp passa a ser a alternativa nobre, usada em eventos e jogos especiais. 

Continuando a inovar e a demonstrar a importância do sócio dentro da estrutura do clube, criou-se em 2016 a ação "Dá-me a tua camisola", que promove o desenho de uma camisola alternativa pelos sócios do clube, sendo o vencedor utilizado pela equipa principal como equipamento alternativo.

Equipamentos atuais

Uniformes dos jogadores 

 1º - Camisola listrada em verde e branco, calção preto e meias listradas em verde e branco;
 2º - Camisola preta, calção verde-limão e meias pretas;
 3º - Camisola branca, calção e meias verdes.

Uniformes dos guarda-redes 

 Camisola preta, calção e meias pretas;
 Camisola amarela, calção e meias amarelas;
 Camisola verde, calção e meias verdes.

Uniformes de treino 

 Camisa verde, calção preto e meias brancas;
 Camisa azul turquesa, calção e meias pretas.

Equipamentos anteriores

2021-22 

 Jogadores

 Goleiros 

 Treinos

2020-21 

 Jogadores

2019-20 

 Jogadores

2018-19 

 Jogadores

2017-18 

 Jogadores

2016-17 

 Jogadores

2015-16 

 Jogadores

2014-15 

 Jogadores

 Goleiros

2013-14 

 Jogadores

 Goleiros

2012-13 

 Jogadores

 Goleiros

2011-12 

 Jogadores

 Goleiros

 Treinos

2010-11 

 Jogadores

 Goleiros

2009-10 

 Jogadores

 Goleiros

2008-09 

 Jogadores

 Goleiros

2007-08 

 Jogadores

 Goleiros

2006-07 

 Jogadores

 Goleiros

2005-06 

 Jogadores

2004-05 

 Jogadores

Material desportivo e patrocinadores

Ligações externas 

 Sporting Clube de Portugal
 Verde Branco - Camisolas e equipamentos do Sporting Clube de Portugal

Listas do Sporting Clube de Portugal
Sporting